Ghettoblaster (album van Armand Van Helden), een album van de Amerikaanse producer Armand Van Helden uit 2007
 Ghettoblaster (album van Push Button Objects), een album van de Amerikaanse hiphopproducer Push Button Objects uit 2003
 Ghettoblaster (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift over muziek, films, kunst en cultuur
 Gettoblaster, een grote tot zeer grote draagbare radio-cassetterecorder

Zie ook 
 Ghetto Blaster